London-Brighton-Rennen steht für

 London to Brighton Veteran Car Run, ein Autorennen für Veteranenfahrzeuge
 London to Brighton Race, ein von 1951 bis 2005 ausgetragener Ultramarathon